Bruno Guillermin (1878-1947), peintre français ;
 Claude-Nicolas Guillermin (1753-1793), homme politique français ;
 Henri Guillermin (1920-1984), homme politique français ;
 John Guillermin (1925-2015), réalisateur, producteur et scénariste britannique.

Homonymie de patronyme